Schematyzm Diecezjalny – rocznik urzędowy, kościołów i duchowieństwa diecezji wydawany w języku łacińskim, a w I połowie XX wieku w kilku diecezjach wydawano w języku polskim. 

Wszystkie schematyzmy zawierają podobny układ treści. Na początku jest wykaz hierarchii kościoła katolickiego w Polsce lub wykaz chronologiczny biskupów diecezjalnych od początków powstania diecezji, a następnie są wykazy stanowisk i urzędów kościelnych w konsystorzu diecezjalnym (kapituła i kuria biskupia). Największą część schematyzmu stanowią wykazy dekanatów z parafiami, każda parafia posiada swój opis: liturgiczne "wezwanie świętego patrona", nazwiska "patronów tytularnych" (szlachta). W nowszych schematyzmach są nazwiska proboszczów (łac. paroch), nazwiska wikariuszów (łac. cooperator), dane statystyczne o ludności parafii (łac. numerus animarum), nazwiska alumnów seminarium duchownego. Na końcu schematyzmów są spisy zakonów męskich i żeńskich w diecezji, z nazwiskami zakonników i zakonnic; alfabetyczny indeks parafii i osób duchownych. Schematyzmy są przydatnym źródłem archiwalnym do poznawania historii miejscowych parafii w XIX i XX wieku.

Zobacz też

Przypisy 

Dokumenty archiwalne